Giuseppe Riva – componente della spedizione dei Mille
 Giuseppe Riva – politico italiano, deputato della I legislatura e della II Legislatura della Repubblica
 Giuseppe Riva – presbitero italiano
 Giuseppe Riva – psicologo italiano
 Giuseppe Riva – pittore italiano
 Giuseppe Riva . pittore italiano